Jan Hoefnagel (1910-1961), een Nederlands politicus
Joris Hoefnagel of George Hoefnagel (1542-ca. 1600), een Zuid-Nederlands schilder en prentkunstenaar
Marian Hoefnagel (1950), een Nederlands auteur
Susanna Hoefnagel (1561-1633), moeder van Constantijn Huygens

Zie ook 
De hoefnagel, een sprookje
Hoefnagels (doorverwijspagina)